Tommy Horton (personage), een personage uit Days of our Lives
 Tommy Horton (golfer), een Engels golfer